Il doppio del torneo di tennis Amarillo Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Amarillo Challenger 1999, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1999, è stato vinto da Mike Bryan e Bob Bryan (tds n. 3). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Grant Doyle e Andrew Painter con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di Serie

  Brent Haygarth /  Byron Talbot (semifinali)
  Jaime Oncins /  André Sá (semifinali)

  Mike Bryan /  Bob Bryan (campioni)
  Paul Goldstein /  Eric Taino (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Amarillo Challenger 1999